The Murder Junkies () — американская хардкор-панк-группа, наиболее известная как аккомпанирующий коллектив Джи-Джи Аллина.

История 
Коллектив был сформирован Мёрлом для его брата Аллина, который был досрочно освобождён из тюрьмы 26 марта 1991 года, с целью устроить концертный тур. В первый состав коллектива входили Дино Секс на ударных, Уильям Вебер на гитаре, и Мёрл с Алинном, которые занимали роли басиста и вокалиста соответственно. Позже Аллина арестовали в Техасе, после чего он был отправлен в Мичиган для отбытия срока в . Алинн выйдет на свободу в марте 1993 года.

С марта 1992 по апрель 1993 года коллектив записывал свой  альбом — Brutality and Bloodshed for All, который будет издан только в сентябре, после смерти Аллина. Позже, после записи альбома, коллектив отправится в концертный тур в сопровождении  Эвана Коэна. 28 июня 1993 года коллектив даст концерт в небольшом клубе «Gas Station», после чего Аллин отправится в квартиру к своим друзьям в Нью-Йорке и умрёт от передозировки героином.

После смерти Аллина коллектив продолжал сотрудничать с другими вокалистами. Первым стал Джефф Клейтон из , но его участие в коллективе было коротким — в середине 1995 года участники группы закончили двухнедельный тур, после чего Джефф вернулся в Antiseen. Позже Вебер познакомил коллектив с Майком Хадсоном из , но его участие также было коротким. Следующим место вокалиста занял Майк Денид, но группа начала испытывать трудности, поскольку Вебер покинул коллектив в конце 1996 года, чтобы вернуться в . Мёрл попытался продолжить деятельность группы, но так и не смог найти подходящего вокалиста, из-за чего распустил коллектив и сконцентрировался на работе официального веб-сайта его старшего брата и продаже товаров, CD-дисков и видео, связанных с его творчеством.

В апреле 2003 года коллектив воссоединился, чтобы устроить концертный тур в честь десятой годовщины смерти Аллина. Место вокалиста занял Джефф Клейтон, также в туре принял участие первый коллектив Аллина — . С того момента The Murder Junkies продолжают свою деятельность по сей день, издав несколько релизов.

Музыкальный стиль 
Как и раньше, песни группы до сих пор основываются на трёх аккордах, а Пи-Пи Дувей в плане вокала пытается повторить гроулинг Джи-Джи, «напоминающий сумасшедшего маппета», но в отличие от вокала Аллина, слова, произнесённые Дувеем понятны и мелодичны. В песнях поётся об дефекации, драках, алкоголизме. Раньше также встречались темы изнасилования, но группа отошла от этой тематики после смерти Аллина.

Состав коллектива 
 Пи-Пи Дувей — вокал
 Дуэйн Роллик — электрогитара
 Мёрл Аллин — бас-гитара
 Дино Секс — ударные

Бывшие участники 
Вокалисты
 Джи-Джи Аллин (1990—1993)
 Джефф Клейтон (1993—1995; 2003)
 Майк Хадсон (1995)
 Майк Денид (1995—???)
 Джошуа Беверли (1998—1999; 2005)

Гитаристы
  (1990—1991)
 Уильям Вебер (1991—1996)
 Ди Ди Рамон (1991)
 Бенджамин Банни (???—2014)

Дискография 
Студийные альбомы
 Brutality and Bloodshed for All (при участии Джи-Джи Аллина) (1993)
 Hated: Soundtrack (при участии Джи-Джи Аллина) (1993)
 Road Killer (2011)
 A Killing Tradition (2013)
 Killing for Christ Sakes (2014)

Мини-альбомы
 Feed My Sleaze (1995)
 The Right to Remain Violent (1996)
 Gut Pit (2014)

Концертные альбомы
 Terror in America — Live in the U.S.A. 1993 (при участии Джи-Джи Аллина) (1993)
 European Invasion 2005 (2006)

Документальные фильмы
 Hated: GG Allin and the Murder Junkies (1994)

Примечания 
Примечания

Источники

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Панк-рок-группы США
Хардкор-группы США
Аккомпанирующие музыкальные коллективы